Гыбене () — село в Болгарии. Находится в Габровской области, входит в общину Габрово. Население составляет 289 человек.

Политическая ситуация 
В местном кметстве Гыбене, в состав которого входит Гыбене, должность кмета (старосты) исполняет Марина Иванова Тодорова (независимый) по результатам выборов.

Кмет (мэр) общины Габрово — Томислав Пейков Дончев (Граждане за европейское развитие Болгарии (ГЕРБ)) по результатам выборов.

Ссылки 
 Статистика населения

Сёла Габровской области